Een keukenmeidenroman, een roman van de Amerikaanse schrijfster Kathryn Stockett uit 2009
The Help (film), een Amerikaanse film uit 2011 van Tate Taylor, gebaseerd op de roman